Srdić ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Putrle Srdić (* 1975), slowenische Lyrikerin, Übersetzerin und Kunstschaffende
 Srđan Srdić (* 1977), serbischer Schriftsteller